Tešanjka peut désigner :
en 
2 localités qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Tešanjka, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Tešanjka, un village situé dans la municipalité d'Usora, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
la rivière Tešanjka, un affluent de l'Usora.